L'opistosòma (composto dalle parole: opisto "che sta dietro" e soma "corpo") è la parte posteriore del corpo dei Chelicerati, costituita, secondo i gruppi, da dodici segmenti o meno (dei quali 10 o 11 sono postgenitali). 

Le appendici dell'addome nei chelicerati più primitivi avevano forma di lamina e funzione respiratoria. Alcuni taxa mostrano appendici molto specializzate sull'addome o non ne mostrano affatto.

L'addome in sé, negli artropodi più antichi, era suddiviso in mesosoma o preaddome, parte anteriore composta da sette segmenti, e metasoma o postaddome, parte posteriore composta da cinque segmenti e il telson o l'aculeo. Questa suddivisione ha subìto svariate modifiche nei vari taxa e solo gli scorpioni la presentano pressoché invariata.

Note

Bibliografia
 

Anatomia dei chelicerati